uur – codice ISO 639-3 della lingua ura (vauatu)
 uur – unione umbra rugby